

Astronomia
5989 Sorin – asteroide

Aziende
Sorin Group – ex azienda del settore biomedicale

Onomastica
Sorin – nome proprio di persona rumeno

Persone
Carlos Sorín – regista argentino
Juan Pablo Sorín – calciatore argentino
Olivier Sorin – calciatore francese